Исуру Алахакун (, род. 1986 или 1987) — шри-ланкийский шахматист.

Один из ведущих шахматистов Шри-Ланки 2010-х гг.

Четырехкратный чемпион Шри-Ланки (2012, 2013, 2014 и 2018 гг.).

В составе сборной Шри-Ланки участник трех шахматных олимпиад (2012, 2014 и 2018 гг.).

Участник чемпионатов мира по блицу и рапиду 2014 г.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Исуру Алахакуна на шахматных олимпиадах 
 Выступления Исуру Алахакуна на чемпионатах Азии по шахматам среди городов

Шахматисты Шри-Ланки
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад